La Coppa Intertoto 1988, detta anche Coppa d'Estate 1988, è stata la ventiduesima edizione di questa competizione (la ventottesima, contando anche quelle della Coppa Rappan) gestita dalla SFP, la società di scommesse svizzera.

Non era prevista la fase finale fra le vincitrici della fase a gironi della fase estiva. Le squadre che si imponevano nei singoli raggruppamenti venivano considerate tutte vincenti a pari merito e ricevevano, oltre ad un piccolo trofeo, un cospicuo premio in denaro.

Squadre partecipanti 
 In giallo le vincitrici dei gironi.

Risultati 
Date: 25 giugno (1ª giornata), 2 luglio (2ª giornata), 6 luglio (3ª giornata), 9 luglio (4ª giornata), 13 luglio (5ª giornata) e 16 luglio 1988 (6ª giornata).

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Girone 9

Girone 10

Girone 11

Note

Voci correlate
Coppa Piano Karl Rappan
Coppa Intertoto

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1988
Edizioni della Coppa Intertoto